FC Schalke 04 er en tysk fodboldklub fra Gelsenkirchenområdet i Nordrhein-Westfalen. Med over 140.000 medlemmer (december 2015) er klubben den næststørste idrætsforening i Tyskland (efter Bayern München).

Den blev stiftet i 1904 under navnet Westfalia Schalke, men skiftede navn til FC Schalke 04 i 1924.

Hjemmebanen hedder Veltins-Arena, tidligere Arena auf Schalke

Mesterskaber:

 Tysk mester (7): 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958
 Tysk pokalmester (5): 1938, 1972, 2001, 2002, 2011
 UEFA Cup (1): 1997
 UEFA Intertoto Cup (2): 2003, 2004

Spillertruppen 

 (Udlejet fra Everton)

Udlejede spillere 

 (på lån hos Norwich City indtil juni 2020)
 (på lån hos Hoffenheim indtil juni 2020)
 (på lån hos Düsseldorf indtil juni 2021)
 (på lån hos Hannover 96 indtil juni 2020)

Danske spillere 
 Bjarne Goldbæk (1987-1990)
 Bent Christensen (1991-1993)
 Ebbe Sand (1999-2006)
 Sladan Peric (2000-2002)
 Christian Poulsen (2002-2006)
 Søren Larsen (2005-2008)
 Peter Løvenkrands (2006-2008)
 Pierre-Emile Højbjerg (2015-2016)

Europæisk deltagelse

Eksterne henvisninger 

Schalke 04's officielle hjemmeside

Noter 

Schalke 04
Schalke 04, FC
Etableret i 1904
Gelsenkirchen
Fanejede fodboldklubber